Список Героев Советского Союза из Узбекистана.

А 

 Абдуллаев, Самиг Файзуллович
 Абдуллаев, Урунбай
 Абдуллин, Мансур Идиятович
 Абдураманов, Узеир Абдураманович
 Абзалов, Рем Абзалович
 Абдршин, Равиль Хайруллаевич
 Адашев, Сали
 Азимов, Роза
 Айриев, Армен Теванович
 Акимов, Михаил Павлович
 Акимов, Фёдор Филиппович
 Алимбетов, Абылай
 Алиназаров, Садык
 Аминов, Халлак
 Арефьев, Пётр Алексеевич
 Арзуманов, Гурген Мирзоевич
 Арутюнов, Михаил Агателович
 Ахмедов, Михаил Владимирович
 Ахмедов, Тургун
 Ахмедов, Тухтасин
 Ахмиров, Касым Шабанович
{{колонки/конец}Анжиров Ахмаджон}

Б 

 Бабаев, Батыр Давронович
 Бабаев, Таджиали Бабаевич
 Бабаев, Тухтасин Бабаевич
 Бабаджанов, Дадаш Бабажанович
 Бабушкин, Леонид Георгиевич
 Баксов, Алексей Иванович
 Балмагамбетов, Махаш
 Банифатов, Иван Сергеевич
 Барабаш, Афанасий Семёнович
 Баранов, Николай Андреевич
 Белов, Василий Тимофеевич
 Белявин, Евель Самуилович
 Беляков, Иван Дементьевич
 Бернацкий, Дмитрий Васильевич
 Билютин, Кондратий Васильевич
 Богданов, Анатолий Сергеевич
 Богданов, Николай Дмитриевич
 Булатов, Михаил Алексеевич
 Быков, Юрий Михайлович
 Быковский, Виктор Иванович

В 

 Вайнштейн, Борис Яковлевич
 Ваксман, Исаак Фёдорович
 Валеев, Агзам Зиганшевич
 Васильев, Дмитрий Павлович
 Вохидов,  Восе Вохидович 
 Васильев, Дмитрий Павлович
 Вашкевич, Александр Александрович
 Виленскис, Вольфас Лейбович
 Воиншин, Ефим Андреевич
 Волков, Александр Иванович
 Волков, Михаил Ермолаевич
 Волков, Николай Фёдорович

Г 

 Гельферг, Семён Григорьевич
 Гладков, Александр Васильевич
 Гниломедов, Иван Андреевич
 Голубенко, Алексей Александрович
 Горбунов, Иван Михайлович
 Гречихин, Никита Артёмович
 Гречушкин, Дмитрий Фёдорович
 Григоров, Иван Алексеевич
 Гринько, Иван Устинович
 Гришко, Кирилл Емельянович
 Губарьков, Григорий Максимович
 Гулин, Юрий Иванович
 Гусев, Василий Васильевич

Д 

 Дадаев, Степан Павлович
 Дехканбаев, Абдусалим
 Джамалов, Камал Давлятович
 Джураев Ачил Арыпович
 Джумабаев, Ташмамат
 Джуманьязов, Уразбай
 Добриков, Иван Андреевич
 Должанский, Юрий Моисеевич
 Долженков, Игорь Павлович
 Дрёмин, Дмитрий Феоктистович
 Дурдиев, Кочкар Ахмедович

Е 
 Емельяненко, Василий Борисович
 Ефименко, Григорий Романович
 Ефремов, Василий Васильевич

Ж 
 Женченко, Владимир Васильевич
 Жигунов, Владимир Романович
 Жудов, Иван Егорович

З 
 Забродин, Николай Фёдорович
 Завражнов, Николай Николаевич
 Зайковский, Николай Васильевич
 Зейберлин, Александр Павлович
 Зиангиров, Мухамед Султангирович
 Зиндельс, Абрам Моисеевич
 Зиненко, Иван Гордеевич
 Зубков, Иван Сидорович

И 

 Иванин, Егор Иванович
 Ивановский, Борис Андреевич
 Ивлиев, Юрий Дмитриевич
 Ильин, Степан Петрович
 Ильясов, Наги
 Иргашев, Боис Хамидович
 Ирисбеков, Курбанбай
 Исетов, Расул
 Исипин, Александр Иванович
 Исмаилов, Ишанкул
 Ишанкулов, Абдусаттар

К 

 Кадыров, Очил
 Казаков, Константин Фёдорович
 Калашников, Николай Семёнович
 Калдыкораев, Джумагали
 Калиев, Анвар
 Канарев, Виктор Павлович
 Карабаев, Ельбай
 Каракулов, Джуман
 Караулов, Василий Иванович
 Каримов, Гулям
 Карпов, Владимир Васильевич
 Карпов, Иван Петрович
 Каршиев, Кучкар
 Каспарян, Сурен Акопович
 Касымходжаев, Сайдусман
 Катков, Фёдор Григорьевич
 Кельчин, Михаил Никифорович
 Кибалко, Василий Васильевич
 Кирпиченко, Иван Платонович
 Кирсанов, Владимир Михайлович
 Киселёв, Сергей Семёнович
 Коваль, Дмитрий Иванович
 Ковешников, Дмитрий Степанович
 Ковтун, Павел Максимович
 Ковтунов, Георгий Никитович
 Козлов, Николай Михайлович
 Колесников, Пимен Григорьевич
 Колодий, Иван Михайлович
 Коляда, Василий Алексеевич
 Комаров, Владимир Николаевич
 Кондратец, Иван Яковлевич
 Константинов, Михаил Петрович
 Копылов, Иван Павлович
 Корнейко, Василий Харитонович
 Костров, Станислав Иванович
 Кошелев, Михаил Тимофеевич
 Кошелев, Николай Иванович
 Кривцов, Сергей Васильевич
 Кузьмин, Анатолий Наумович
 Кулешов, Владимир Кузьмич
 Куличев, Иван Андреевич
 Курбанов, Алексей Абдурахманович
 Курбанов, Ахмеджан
 Курганский, Иван Данилович

Л 

 Лагутин, Василий Николаевич
 Ларионов, Семён Архипович
 Левин, Григорий Михайлович
 Леонов, Иван Михайлович
 Липчанский, Иван Карпович
 Лобанов, Иван Михайлович
 Лосев, Анатолий Иванович
 Лукьянцев, Василий Петрович
 Лутфуллин, Сульги
 Любимов, Алексей Ильич

М 

 Майстренко, Борис Александрович
 Макаров, Пётр Фёдорович
 Максименко, Василий Иванович
 Малясов, Виктор Александрович
 Маношин, Константин Васильевич
 Маргулян, Лев Маркович
 Маринин, Николай Андреевич
 Матвеев, Фёдор Иванович
 Матвиенко, Николай Ефимович
 Махмудов, Джура
 Махмудов, Равшан
 Махорин, Иван Фёдорович
 Мац, Григорий Зельманович
 Машков, Игорь Анатольевич
 Минбаев, Набиджан
 Мирзаев, Тохтасин
 Михуткин, Михаил Андреевич
 Моисеев, Александр Петрович
 Мордвинцев, Сергей Анисимович
 Морозов, Иван Васильевич
 Муравьёв, Николай Андреевич
 Мурашкин, Михаил Фёдорович
 Мурзагалимов, Газис Габидулович
 Мурзин, Ибрагим Хусаинович
 Мустафаев, Бекир Дурсунович
 Муха, Григорий Никифорович
 Мясников, Александр Сергеевич

Н 

 Набиев, Вали Набиевич
 Назаров, Туйчи
 Наурузбаев, Инаят
 Нижурин, Филипп Трофимович
 Никифоров, Константин Степанович
 Николаев, Евгений Дмитриевич
 Новиков, Василий Корнеевич
 Нугаев, Наджиб Нугманович
 Нурманов, Прим
 Нурметов, Сатым
 Нурпеисов, Плис Кольгельдиевич
 Нурситов, Жепасбай

О 
 Оганьянц, Грант Аракелович
 Ортынский, Николай Игнатьевич
 [Айжанов Отеген, сын Айжана]

П 

 Павлов, Константин Матвеевич
 Павлушко, Аркадий Тимофеевич
 Панфилов, Михаил Михайлович
 Пасов, Николай Трофимович
 Пахомов, Пётр Михайлович
 Петров, Иван Ефимович
 Пешаков, Александр Степанович
 Пименов, Василий Маркелович
 Пинчук, Тимофей Зиновьевич
 Пищулин, Андриан Абрамович
 Плешаков, Александр Яковлевич
 Позняк, Виктор Генрихович
 Полагушин, Николай Иванович
 Полежайкин, Сергей Иванович
 Полыгалов, Василий Афанасьевич
 Пономарёв, Павел Сергеевич
 Проценко, Степан Федосеевич
 Прыгов, Владимир Борисович
 Пучков, Герман Иванович
 Пятковский, Иван Максимович

Р 

 Раджабов, Нарза
 Рахимов, Абдусаттар
 Рахимов, Азим
 Рахимов, Сабир Умарович
 Ремизов, Василий Григорьевич
 Решидов, Абдраим Измаилович
 Ржевский, Павел Максимович
 Рзянин, Денис Филиппович
 Роденко, Константин Герасимович
 Родин, Николай Иванович
 Розов, Николай Иванович
 Рудаков, Николай Яковлевич
 Рустемов, Таштемир
 Рыбалко, Василий Иванович
 Рыжов, Иван Тихонович
 Рындин, Павел Антонович
 Рыхлов, Александр Дмитриевич

С 

 Садыков, Ботабай
 Саидбеков, Амирали
 Салихов, Гатаулла Салихович
 Санфирова, Ольга Александровна
 Сапожников, Михаил Григорьевич
 Сапунков, Борис Петрович
 Сараев, Николай Андреевич
 Свидерский, Александр Григорьевич
 Севрюков, Николай Михайлович
 Семиков, Александр Иванович
 Сердюков, Иосиф Ильич
 Серпер, Иосиф Лазаревич
 Сейтвелиев, Сейтнафе
 Сибагатуллин, Лутфулла Сибаевич
 Сидоров, Александр Васильевич
 Сизов, Пётр Иванович
 Силкин, Григорий Петрович
 Симанов, Александр Михайлович
 Сиротинкин, Василий Иванович
 Скоков, Иван Андреевич
 Скоробогатов, Анатолий Маркович
 Смирнов, Аркадий Александрович
 Смоляков, Абрам Ефимович
 Соломатин, Александр Иванович
 Станкевич, Гемел Михайлович
 Стемпковская, Елена Константиновна
 Стрельцов, Владимир Фёдорович
 Стренаков, Прокофий Аверьянович
 Суровцев, Борис Николаевич
 Суюнов, Кудрат
 Сыртланова, Магуба Гусейновна

Т 

 Тарасов, Григорий Иванович
 Таскулов, Кенилбай
 Титов, Василий Фёдорович
 Тихонов, Константин Андреевич
 Тихомолов, Борис Ермилович
 Томиловский, Георгий Сергеевич
 Топвалдыев, Мамадали
 Трайнин, Пётр Афанасьевич — Дважды Герой
 Трошков, Александр Данилович
 Тумакшин, Михаил Тимофеевич
 Тураев, Джуракул
 Тюльга, Алексей Николаевич

У 

 Узаков, Аблакул Уразбаевич
 Умаров, Салих Хусанович
 Умаров, Шадман
 Умурдинов, Мухитдин
 Уразов, Ильяс
 Уразов, Чутак
 Усманов, Джуразан
 Усманов, Ислам
 Уткин, Евгений Дмитриевич
 Ушаков, Виктор Георгиевич

Ф 
 Фатьянов, Андрей Ефремович
 Фаязов, Михаил Гиясович
 Фёдоров, Иван Ильич
 Фельзенштейн, Миля Лазаревич

Х 

 Хабиев, Вильдан Саидович
 Хакимов, Алим Хакимович
 Хакимов, Нематжан
 Хасанов, Муйдин Юнусович
 Ходжаев, Ирнапас
 Худайбергенов, Джуманияз
 Хусанов, Зиямат Усманович
 Хушназаров, Сапар

Ч 
 Чарыков, Михаил Павлович
 Чепурин, Филипп Фёдорович
 Череватенко, Алексей Тихонович
 Черемнов, Яков Дмитриевич
 Чернышов, Сергей Иванович
 Чупиков, Павел Фёдорович

Ш 

 Шаимов, Шади
 Шакиров, Астанакул
 Шаландин, Вальдемар Сергеевич
 Шамкаев, Акрам Беляевич
 Шапочкин, Михаил Фирсович
 Шарабарин, Николай Александрович
 Шарипов, Иргаш Касымович
 Шаумян, Иван Константинович
 Шевелев, Павел Фёдорович
 Шелухин, Николай Прокофьевич
 Шеменков, Афанасий Дмитриевич
 Шибаев, Михаил Петрович
 Шляпин, Геннадий Фадеевич
 Шуваев, Александр Иосифович
 Шукуров, Ахмеджан
 Шукуров, Карим 
 Шурас, Калманис Маушович

Щ 
 Щадин, Василий Филиппович
 Щеников, Михаил Васильевич
 Щукин, Андрей Федотович

Э 
 Эргашев, Шариф
 Эрджигитов, Туйчи

Ю 
 Юлдашев, Абдуллаазис Даминович
 Юлдашев, Файзулла
 Юфимов, Иван Степанович

Я 
 Якибов, Урумбек
 Якубов, Касим Бешимович
 Якубов, Гулям
 Якубов, Осман
 Якубовский, Израиль Семёнович

Ссылки 
 Герои Советского Союза из Узбекистана, которые сражались в Великой Отечественной войне
 Список Героев Советского Союза из Узбекистана
 Аллея Героев

Узбекистан
Персоналии:Узбекистан